Der Weg ist der Name folgender Publikationen:
 Der Weg (Buch), Buch des Opus-Dei-Gründers Josemaría Escrivá
 Der Weg (expressionistische Zeitschrift), Münchner Zeitschrift der 1920er-Jahre
 Der Weg (Novelle), Novelle von Vicki Baum (1925)
 Der Weg (zu Freundschaft und Toleranz), deutsche Zeitschrift der Homophilenbewegung, 1951–1970
 Der Weg. Monatshefte zur Kulturpflege und zum Aufbau, Emigrantenzeitschrift von Nationalsozialisten in Argentinien 
 Der Weg. Zeitschrift für Fragen des Judentums, in Berlin erschienene Zeitschrift, 1946–1953
 Der Weg (Lied) von Herbert Grönemeyer
Siehe auch:
 Der gerade Weg
 Der III. Weg
 Der dritte Weg 
 Neue Wege (Begriffsklärung)
 Neuer Weg
 Der unendliche Weg
 Ein Weg
 Weeg